All Things Bright and Beautiful (hymne), een Anglicaanse hymne
All Things Bright and Beautiful (Owl City), een album van Owl City